Název Dvory má více obcí:
 1. Dvory (okres Nymburk) – obec v okrese Nymburk
 2. Dvory (okres Prachatice) – obec v okrese Prachatice
 3. Dvory nad Lužnicí – obec v okrese Jindřichův Hradec
 4. Hluboké Dvory – obec v okrese Brno-venkov
 5. Tři Dvory – obec v okrese Kolín
 Nové Dvory – více sídel
 Dvory nad Žitavou – obec v okrese Nové Zámky na Slovensku

…nebo částí obcí:
 10. Dvory (Karlovy Vary) – část statutárního města Karlovy Vary
 11. Dvory (Loket) – část města Loket v okrese Sokolov
 12. Čtyři Dvory – čtvrť ve statutárním městu České Budějovice
 13. Čtyři Dvory (Prosetín) – část obce Prosetín v okrese Žďár nad Sázavou
 14. Dlouhé Dvory – část obce Střezetice v okrese Hradec Králové
 15. Dolní Dvory – část okresního města Cheb
 16. Haklovy Dvory – vesnice pohlcená statutárním městem České Budějovice
 17. Horní Dvory – část okresního města Cheb
 18. Hruškové Dvory – část statutárního města Jihlava
 19. Křenovy Dvory – část obce Nadějkov v okrese Tábor
 20. Lídlovy Dvory – část města Kašperské Hory v okrese Klatovy
 21. Svobodné Dvory – část statutárního města Hradec Králové
 22. Šindlovy Dvory – část obce Litvínovice v okrese České Budějovice
 23. Tři Dvory (Litovel) – část města Litovel v okrese Olomouc
 24. Zátoňské Dvory – část obce Větřní v okrese Český Krumlov

Související články 
 Dvůr

Externí odkazy